Hagiografies:
 Sant Martí de Tours, soldat i bisbe de Tours, del segle IV
 Sant Martí de Braga, monjo i bisbe de Braga, del segle VI
 Papa Martí I, papa de Roma (649 - 655)
 Sant Martí de Soure, canonge portuguès, màrtir a Còrdova al segle XI
 Sant Martí Cid, abat cistercenc del segle XII
 Sant Martí de Lleó (Tierras de León, c. 1130 – Lleó, 1203), sacerdot i canonge regular de Sant Agustí
 Sant Martí de Finojosa, bisbe de Sigüenza del 
 Sant Martí de Porres, frare dominic de Lima, del segle XVII
 Toponímia:
 Serrat de Sant Martí, diversos topònims
 Illa de Sant Martí, al Carib, dividida entre França i els Països Baixos
 Entitats de població:
 Sant Martí d'Albars, municipi d'Osona
 Sant Martí de Centelles, municipi d'Osona
 Sant Martí de Fenollet, municipi de la Fenolleda
 Sant Martí de Llémena, municipi del Gironès
 Sant Martí de Riucorb, municipi de l'Urgell
 Sant Martí Sarroca, municipi de l'Alt Penedès
 Sant Martí Sesgueioles, municipi de l'Anoia
 Sant Martí de Tous, municipi de l'Anoia
 Sant Martí Vell, municipi del Gironès
 Els Masos de Sant Martí, entitat de població del municipi d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà
 Districte de Sant Martí, districte de Barcelona corresponent a l'antic municipi de Sant Martí de Provençals
 Sant Martí (Puigcerdà), entitat de població del municipi de Puigcerdà, a la Baixa Cerdanya
 Sant Martí (Santa Pau), entitat de població del municipi de Santa Pau, a la Garrotxa
 Sant Martí d'Aravó, entitat de població del municipi de Guils de Cerdanya, a la Baixa Cerdanya
 Sant Martí d'Armàncies, entitat de població del municipi de Campdevànol, al Ripollès
 Sant Martí de Barcedana, entitat de població del municipi de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 Sant Martí de Campmajor, entitat de població del municipi de Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany
 Sant Martí de Canals, entitat de població del municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Sant Martí dels Castells, entitat de població del municipi de Bellver de Cerdanya, a la Baixa Cerdanya
 Sant Martí de Cerdanya, entitat de població del municipi de Guils de Cerdanya, a la Baixa Cerdanya
 Sant Martí del Clot, entitat de població del municipi de la Vall de Bianya (la Garrotxa)
 Sant Martí d'Empúries, entitat de població del municipi de l'Escala, a l'Alt Empordà
 Sant Martí de Maçana, entitat de població del municipi de Rubió, a l'Anoia
 Sant Martí de Maldà, cap del municipi de Sant Martí de Riucorb, a l'Urgell
 Sant Martí de Merlès, poble rural i parròquia del terme municipal de Santa Maria de Merlès (Berguedà)
 Sant Martí de la Morana, entitat de població del municipi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra
 Sant Martí de la Mota, entitat de població del municipi de Palol de Revardit, al Pla de l'Estany
 Sant Martí d'Ogassa, entitat de població del municipi d'Ogassa, al Ripollès
 Sant Martí de Provençals, barri de Barcelona, municipi independent entre 1714 i 1897
 Districte de Sant Martí, districte del municipi de Barcelona 
 Sant Martí de Rialb, entitat de població del municipi de Baronia de Rialb (la Noguera)
 Sant Martí de Riudeperes, entitat de població del municipi de Calldetenes (Osona) 
 Sant Martí Sacalm, cap del municipi de Susqueda, a la Selva
 Sant Martí Sapresa, entitat de població del municipi de Brunyola, a la Selva
 Sant Martí Sescorts, entitat de població del municipi de Santa Maria de Corcó, a Osona
 Sant Martí Sesserres, entitat de població del municipi de Cabanelles, a l'Alt Empordà
 Sant Martí de Sobremunt, antic nom del municipi de Sobremunt (Osona)
 Sant Martí de Surroca, entitat de població del municipi d'Ogassa, al Ripollès
 Sant Martí de Torroella, entitat dins el municipi de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages
 Sant Martí de Vinyoles, entitat de població del municipi de les Llosses, al Ripollès
 Edificis:
 Església de Sant Martí, diversos edificis
 Monestir de Sant Martí de Cauquena
 Sant Martí del Canigó 
 Sant Martí de Guixers, ermita romànica al poble de Guixers, a la Vall de Lord (comarca del Solsonès) 
 Miscel·lània: Arc de Sant Martí, fenomen òptic conegut també com a arc iris